SDI steht als Abkürzung für:
 SDI, IATA-Code des Flughafens in Saidor, Papua-Neuguinea
 Scuba Diving International, Tauchverband
 Socialisti Democratici Italiani, Italiens sozialdemokratische Partei
 Sprachen & Dolmetscher Institut München, Fachakademie und Berufsfachschule
 Strategic Defense Initiative, von US-Präsident Ronald Reagan angekündigtes weltraumgestütztes Raketenabwehrsystem aus den 1980er Jahren
 System-dynamische Intervention, Modell für Familienaufstellungen

Technik:
 Saugdiesel mit Direkteinspritzung, siehe Saugdiesel, Bezeichnung bei Volkswagen für diese Bauform
 Selective Dissemination of Information, automatischer Profildienst zur permanenten Überwachung interessanter Informationen, siehe Alert-Dienst
 Serial Digital Interface, Schnittstelle zur seriellen Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten
 Silt Density Index, Skala für im Wasser vorhandene Kolloide
 Single Document Interface, spezielle Dialoganwendung in grafischen Benutzeroberflächen
 Spatial Data Infrastructure, siehe Geodateninfrastruktur
 Stand Density Index, Bestandsdichtemaß in der Forstwirtschaft

S.D.I. steht für:
 S.D.I., Osnabrücker Speed-Metal-Band
 

SDI